Station Rotterdam Alexander
 Ṛta, orde in de vroege Veda's
Restricted to adults - beperkt tot volwassenen